Павел Федорович Безрук (родился 5 января 1925 — † ?) — украинский советский и компартийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созыва. Член ЦК КПУ в 1976—1981 г. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Биография 
В 1945—1958 г. — участковый агроном, старший агроном, директор Снятынской машинно-тракторной станции (МТС). Окончил Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства.

В 1949 году стал членом ВКП(б).

В 1958—1962 г. — 1-й секретарь районного комитета КПУ Станиславской области. В 1962—1963 г. — начальник районного производственного совхозно-колхозного управления Ивано-Франковской области.

В августе 1963 — ноябре 1973 г. — 2-й секретарь Ивано-Франковского областного комитета КПУ.

В ноябре 1973 — 4 октября 1978 г. — 1-й секретарь Ивано-Франковского областного комитета КПУ.

Ссылка 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Первые секретари районных комитетов КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Вторые секретари Ивано-Франковского обкома КП Украины
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Первые секретари Ивано-Франковского обкома КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Делегаты XXV съезда КПСС